Vise of Visé kan verwijzen naar:

 Wezet (Visé), een Belgische plaats, met Station Wezet
 Vise (eiland), een eiland in Rusland
 De Engelse naam voor een bankschroef

Zie ook 
 Vice (doorverwijspagina)